Leavenworth kan syfta på:

 Henry Leavenworth
 Leavenworth, Indiana
 Leavenworth, Kansas
 Leavenworth, Washington
 Fort Leavenworth